Live in Las Vegas (álbum de Cher)
Live in Las Vegas (álbum de Macy Gray)
Live from Las Vegas - de Britney Spears
Ou ainda:
Live from Las Vegas at the Palms - da banda Yellowcard

Desambiguação